Мердвен, мердивен — від татарського і тюркського — «сходи»

 «Алтин-Мердвен» або «Золоті сходи» — сходи у колодязь Тік-кую, Крим
 «Шайтан-Мердвен» або «Чортові сходи» — східчастий підйом на гірському перевалі на схід від Балаклави, Крим
 Мердвен-Кая — пірамідальна скеляста гора, виступ південної бровки Ай-Петринської яйли.
 Мердвен-Каяси — трапецієподібний скельний обривистий виступ південної бровки Ай-Петринської яйли.
 Мердвен-Тубю — підковоподібний грот з потужними туфовими натіканнями і водоспадом. Знаходиться в скельному обриві, 250 м від нп Рідне (Бахчисарай)